Das Wort Portcullis bezeichnet

 die englische Bezeichnung für das über dem (zumeist) Haupteingang angebrachte Fallgatter einer Burg oder eines Schlosses.
 davon abgeleitet: Portcullis House, das Bürogebäude der englischen Abgeordneten.
 wiederum hiervon abgeleitet: den Namen des Archivkatalogs, der die Beschreibungen der Akten, die das englische Parlamentsarchiv besitzt, enthält. Mit den online abfragbaren Aktenzeichen können die Akten direkt per E-Mail oder vor Ort bestellt werden. Das Portcullis enthält allerdings keine Abbildungen von Dokumenten.
 die Portcullis TrustNet, eine Unternehmensgruppe, die Dienstleistungen für Offshore-Finanz anbietet und im Rahmen der Offshore-Leaks bekannt wurde.